Existen barrios en distintas ciudades llamados Simón Bolívar:

el Barrio Simón Bolívar en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina;
el Barrio Simón Bolívar, en la ciudad de Cabimas, República Bolivariana de Venezuela;
el Barrio Simón Bolívar, en la ciudad de Municipio Lagunillas, República Bolivariana de Venezuela.